Sarandë (district), een district in de Albanese prefectuur Vlorë
Sarandë (stad), de hoofdstad van dat district